Nikula est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1970), personnalité finlandais de radio et de télévision
 (né en 1942), homme politique finlandais
Pentti Nikula (né en 1939), athlète finlandais de saut à la perche
 (né en 1944), historienne et professeure finlandaise

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois